Andrzej Zbierski (ur. 1926) – polski archeolog
 Dominik Zbierski (1890-1940) – pedagog, senator IV kadencji w II RP